Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1999—2000, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1999 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат прошёл с 5 по 2 марта 2000 года в баварском городе Оберстдорфе (Германия) в Спортивно-Ледовом Центре.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши 

 WD = спортсмен не закончил соревнования.

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы

Ссылки 

 

 World Junior Figure Skating Championships 2000

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2000 год в фигурном катании
Спорт в Германии в 2000 году
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Германии
Международные соревнования по фигурному катанию в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе